Валєєва, Валеєва — жіноча форма башкирського і татарського прізвища Валєєв.
 Валєєва Бану Нургаліївна (1914—2003) — радянська башкирська оперна співачка (лірико-колоратурне сопрано), педагог, громадська діячка. Народна артистка РРФСР і Башкирської АРСР.
 Валєєва Галина Міняхметівна — медична сестра стаціонару Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні, заслужений працівник охорони здоров'я України.
 Валєєва Зіля Рахим'янівна (* 1952) — державний діяч Республіки Татарстан і діяч культури Російської Федерації, кандидат філософських наук.
 Наталія Валеєва (* 1969) — лучниця, олімпійська медалістка.
 Валєєва Фіна Мансурівна (* 1969) — актриса театру, народна артистка Республіки Башкортостан.
 Валєєва Юлія Фірдаусівна (* 1991) — шашистка, майстер спорту Росії.

Примітки